Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (Sociaaldemocratische Jeugd van Denemarken)
Data Service Unit - een WAN equivalent van een Netwerkkaart
Deutsche Soziale Union (Duitse Sociale Unie)
Directie speciale eenheden (speciale eenheid van de Belgische federale politie)
Dispute Settlement Understanding (Het geschilbeslechtingssysteem van de Wereld Handels Organisatie (WTO))